Дискография российской поп-группы «Винтаж» включает в себя 6 студийных альбомов, 1 мини-альбом, 34 сингла, 5 промосинглов, 3 концертных альбома и 49 видеоклипов. Дебютный альбом коллектива, «Криминальная любовь», был выпущен тиражом в сто тысяч экземпляров. Последующие студийные пластинки группы попали в Топ-25 российского чарта альбомов, по версии компаний 2М и Lenta.ru. Альбом SEX занял 115-ю строчку в чарте самых продаваемых в России альбомов на физических носителях за 2010 год, по информации компаний 2М и Lenta.ru.

За 2008—2013 год у группы восемь попаданий в тройку российского радиочарта. «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева» и «Роман» стали популярными на радио хитами и прозвучали в эфире более 300 тысяч раз. Наиболее успешной песней группы «Винтаж» является «Ева», прозвучавшая в эфире более 456 тысяч раз. Песня продержалась на вершине радиочарта . Композиция также стала самой ротируемой русскоязычной песней за 2009 год.

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Сборники

Концертные альбомы

Синглы 

«—» песня отсутствовала в чарте

Примечание1: с 1 января 2011 года Общий чарт TopHit был разделён на соответственно: Российский Топ-100 и Украинский Топ-100. До 2011 года, песни не попадали в Российский Топ-100, поскольку он ещё не был сформирован. Высшая позиция для песни «Роман» показана только за 2011 год.

Примечание2: многие песни группы выходили в конце года и поэтому не получали высоких позиций в годовом чарте. Например, если бы все ротации песни «Роман» пришлись на 2010 год, то песня бы попала в десятку годового чарта.

Примечание3: чарт компании 2М составляется раз в две недели на основе продаж полных версий песен в интернет-магазинах, через мобильные сервисы, а также на основе стриминга (бесплатного прослушивания) композиций на территории России.

Примечание4: «Чарт продаж» портала «Красная звезда» составляется ежемесячно только по русскоязычным песням. Основан на информации, полученной от российского издания журнала , и включает как цифровые продажи, так и продажи треков в составе альбомов.

Промосинглы

Другие песни в чартах 
 «—» песня отсутствовала в чарте

Примечание: «Чарт продаж» портала «Красная звезда» составляется ежемесячно только по русскоязычным песням. Основан на информации, полученной от российского издания журнала Billboard и включает как цифровые продажи, так и продажи треков в составе альбомов.

Видеоклипы

Примечания 

Винтаж (группа)
Винтаж
Винтаж